Palazzo Controni-Pfanner – palazzo di Lucca
 Pieve di Controni – frazione del comune italiano di Bagni di Lucca
 Pieve di San Cassiano di Controni – chiesa di San Cassiano, nel comune di Bagni di Lucca